Discoverer, Дискаверер (от англ. исследователь):

Морские суда 
 World Discoverer — малое круизное судно.
 Discoverer Enterprise — буровое судно пятого поколения класса Enterprise.

Спутники 
 Discoverer — первоначальное (1956—1959) название американской космической программы Corona и ряда спутников, запущенных в её рамках:
 Дискаверер-1
 Дискаверер-2
 Дискаверер-3
 Дискаверер-4
 Дискаверер-5
 Дискаверер-6
 Дискаверер-7
 Дискаверер-8
 Дискаверер-9
 Дискаверер-10
 Дискаверер-11
 Дискаверер-12
 Дискаверер-13
 Дискаверер-16
 Дискаверер-18
 Дискаверер-19

См. также